Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'ouest.
 Le fleuve Sénégal porte le même nom que le pays. Il sert de frontière entre ce pays et la Mauritanie ainsi que le Mali.